

Patronymes 
Glouchkov (masculin ; ) ou Glouchkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Glouchkov (1975-), lutteur russe spécialiste de lutte gréco-romaine
 Georgi Glouchkov (1960-), joueur de basket-ball bulgare
 Viktor Glouchkov (1923-1982), mathématicien et informaticien soviétique, ayant notamment réalisé la Construction de Gluchkov
Patronyme russe